Cardo steht für:

 Cardo, die bei der Anlage einer römischen Stadt angelegte Hauptachse
 Cardo (Jerusalem), antike Hauptachse Jerusalems
 Cardo (Paris), antike Hauptachse von Paris
 Cardo (Insekt), basaler Teil der Insektenmaxille
 Cardo (Schriftart), eine Schriftart
 Cardo (Software), ein Softwarepaket für den Umgang mit Geodaten
 Cardo Maximus, antike Säulen Nord-Süd-Hauptachse von Apameia, Syrien, mit einer Länge von 1.950 m und einer Breite von 38 m

Cardo ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Ángel Cadenas Cardo (* 1965), spanischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Iquitos in Peru

Siehe auch:
 Cardo-Polymer
 Cardo-Torgia